Piura – miasto w Peru
 Piura – region Peru

Zobacz też 
 pióra